Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Toruniu – oczyszczalnia ścieków prowadzona przez Toruńskie Wodociągi w Toruniu.

Lokalizacja 
Oczyszczalnia znajduje się w zachodniej części miasta, na granicy dwóch dzielnic: Bydgoskiego Przedmieścia i Starotoruńskiego Przedmieścia, przy ul. Szosa Bydgoska 49.

Historia 

Początek budowy oczyszczalni datuje się na rok 1994, kiedy to Rada Miasta Torunia podjęła decyzję o powstaniu oczyszczalni ścieków w zachodniej części miasta. Warto dodać, że jej lokalizację wytyczył jeszcze w latach 30. XX wieku ówczesny architekt miasta Ignacy Tłoczek. Budowa oczyszczalni rozpoczęła się w 1995 roku, a całość oddano do użytku w 1998 roku. Cały proces inwestycyjny, który wyniósł około 150 mln zł był sfinansowany z budżetu miasta i państwa oraz z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także z Banku Ochrony Środowiska. 

W latach 2017 - 2018 oczyszczalnia została zmodernizowana. Wybudowano wówczas m.in.: nowy punkt przyjęć osadów z czyszczenia kanalizacji, nowoczesny zbiornik biogazu z linią oczyszczania i osuszania biogazu, a także instalację z paneli fotowoltaicznych. Ponadto zainstalowano nowe kraty mechaniczne, zmodernizowano punkt przyjęć ścieków dowożonych oraz wymieniono dwa zagęszczacze mechanicznego osadu nadmiernego -. 

W 2017 roku władze Toruńskich Wodociągów rozstrzygnęły konkurs na pomalowanie obiektów oczyszczalni, w którym wygrał projekt dwóch toruńskich artystek: Julii Lewandowskiej i Joanny Kowalskiej. Na dwóch największych obiektach oczyszczalni, czyli silosach namalowane zostaną obiekty będące największymi atrakcjami turystycznymi Torunia.

Charakterystyka 
Do oczyszczalni spływają ścieki: socjalno- bytowe, przemysłowe, wody infiltracyjne i opadowe, zarówno z prawobrzeżnej, jak i lewobrzeżnej części Torunia, a jej maksymalna przepustowość wynosi 90 tys. m³ na dobę. Cały proces technologiczny składa się z trzech etapów: oczyszczanie mechaniczne, oczyszczanie biologiczne i przetwarzanie osadów.  Od 1999 roku rozpoczęto w oczyszczalni przetwarzać osady powstające w procesie oczyszczania ścieków i dalej je przyrodniczo wykorzystywać.

Nagrody i wyróżnienia 
 2000 - I miejsce w konkursie zorganizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na najnowocześniejszą i najlepiej działającą oczyszczalnię ścieków w Polsce

Zobacz też 
 Muzeum Techniki i Inżynierii Komunalnej Torunia

Przypisy 

Oczyszczanie ścieków
Toruń